Trocànter (artròpodes), peça anatòmica de la pota dels artròpodes.
 Trocànter gran
 Trocànter petit
 Tercer trocànter
 Quart trocànter